

Persone 

 Anton Ludovico Antinori – arcivescovo cattolico, storico ed epigrafista italiano
 Federico Antinori – cestista italiano
 Federico Antinori – fumettista italiano
 Giovanni Antinori – architetto italiano
 Leda Antinori – staffetta partigiana e antifascista italiana
 Ludovico Antinori – arcivescovo cattolico italiano
 Luigi Antinori – tenore italiano
 Nicolò Antinori – politico italiano
 Orazio Antinori – esploratore italiano
 Severino Antinori – medico italiano, studioso di clonazione umana
 Sonia Antinori – drammaturga e attrice italiana.
 Vincenzo Antinori – scienziato e storico della scienza italiano.

Film e TV 
 Paolo Antinori – personaggio del film Cuori nella tormenta (film 1940).

Cognomi composti 
 Jacopo Olmo Antinori – attore italiano.

Geografia

Arte e edifici storici 
 Cappella Antinori – in Chiesa dei Santi Michele e Gaetano, a Firenze, vicino Loggia dei Pescioni.
 Chiesa dell'Adorazione Perpetua – a Firenze, costruita con la sovvenzione dei marchesi Antinori.
 Palazzo Antinori – palazzo storico rinascimentale di Firenze.
 Palazzo Antinori all'Aquila
 Palazzo Antinori-Corsini-Serristori – palazzo rinascimentale do Firenze.
 Palazzo Antinori di Brindisi – palazzo storico di Firenze.
 Palazzo Gallenga Stuart (ex Palazzo Antinori) – pza Fortebraccio a Perugia.
 Villa Antinori (Firenze) – via del Bisarno 3. Ex proprietà di Giovanni Chiericini, amico di Donatello.
 Villa Antinori del Cigliano
 Villa Antinori delle Rose
 Villa Antinori di Monte Aguglioni – dimora civile storica a Scandicci (via di Casellina).

Altro 
 Antinori – storica famiglia fiorentina
 Marchesi Antinori – società vinicola italiana

Pagine correlate 
 Palazzo Antinori (disambigua)
 Villa Antinori